
Кэ́рол () — английские имя и фамилия.

Имя Кэрол (или Ка́рол) является американским вариантом латинской формы имени Карл (Carolus). В Соединённых Штатах оно никогда не имело широкого распространения у мальчиков, в то время как с двадцатого века, особенно в период с 1936 по 1950 годы, входило в десятку наиболее используемых имён для девочек.

Известные носители

По фамилии 
 Сью Кэрол

По имени 
 Кэрол Ломбард
 Кэрол Чэннинг
 Кэрол Галлахер () (1923—1966) — американская актриса.

Другие значения 
 Кэрол — маленький ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.
 «Кэрол» — американский фильм 2015 года (назван по имени главной героини).
 Кэрол — паралитургическая поэзия и музыка, приуроченные, как правило, к Рождеству Христову. Жанр кэрол был распространён в Англии в XII—XVI веках.
 (2214) Кэрол — типичный астероид главного пояса, который был открыт 7 апреля 1953 года.

См. также 
 Кэрролл
 Carol

Примечания 

Английские имена